Бори́с Корне́ев:
 Корнеев, Борис Васильевич (1922—1973) — советский художник.
 Корнеев, Борис Иванович (1896—1958) — советский поэт, редактор. Примечания